Lemont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lemont (Illinois)
 Lemont (Pennsylvania)

Lemont ist der Familienname folgender Personen:
 John Lemont (1914–2004), kanadischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
LeMond
Le Mont